Па́дма (, ) — участок реки Ганг от впадения основного рукава реки Брахмапутры.

Падма входит на территорию Бангладеш из Индии. Впадая в реку Джамну около Аричи, она продолжает своё течение, сохраняя своё название, но после впадения в Мегхну около Чандпура, Падма принимает её имя и впадает в Бенгальский залив. На северном берегу реки Падма расположен один из крупнейших городов Бангладеш — Раджшахи. Средняя ширина реки составляет 295 метров, а максимальная — 479 метров. Персонификация реки, богиня Падма, упоминается в таких священных текстах индуизма, как Веды, Пураны, «Махабхарата» и «Рамаяна».

После сооружения в Западной Бенгалии дамбы Фаракка уровень воды в реке спал, что нанесло значительный ущерб окружающей среде, в особенности фауне реки.

Галерея

Примечания 

Бассейн Ганга
Реки Бангладеш
Ганг
Притоки Мегхны